Császár József (18–19. század) tanár, lapszerkesztő
Császár József (1926–1996) kémikus
Császár József (1954) politikus, polgármester